

Persone
Günter Hirschmann (1935) – ex calciatore tedesco orientale
Otto-Albert Hirschmann, nome alla nascita di Albert O. Hirschman (1915-2012) –  economista tedesco naturalizzato statunitense
Ursula Hirschmann (1913-1991) – politica e antifascista tedesca, sorella di Albert

Pagine correlate 
Hirschman